Валли:

 Валли — столица Ангильи.
 Валли — опера Альфредо Каталани.
 Валли — внутристрочный знак — огласовка в письменности малаялам.
 Валли — округ штата Айдахо, США.
 Валли — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Валли — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония.
 Валли-дель-Пазубио — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Виченца.
 Валли-ди-Комаккьо — комплекс мелководных солоноватых лагун в Италии.

Персоналии 
 Валли, Алида (1921—2006) — итальянский киноактёр.
 Валли, Вальтер Иванович (1900—1969) — советский военачальник.
 Валли, Вирджиния (1898—1968) — американская актриса.
 Валли, Джамбаттиста (род. 1966) — итальянский дизайнер.
 Валли, Фрэнки (род. 1934) — американский певец.
 Валли, Чельсо (род. 1950) — итальянский композитор, дирижёр, аранжировщик и музыкальный продюсер.

См. также 
 Вали
 ВАЛЛ-И — научно-фантастический мультфильм.
 Валли сомневающаяся — роман Карла Гуцкова, впервые опубликованный в 1835 году.
 Вэлли
 Уолли